Трка на 100 метара у женској конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999.''' одржано је на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија  21. и 22. августа 1999.

Титулу освојену у Атини 1997. одбранила је Мерион Џоунс из САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 51 такмичарке из 37 земаља.

  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
   (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 21. августа 1999. године.

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбржих атлетичарки 1999. године је пре почетка светког првенства (21. августа 1999.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 21. августа 1999. године. У квалификацијама су учествовале 51 атлетичарка које су биле подељене у 7 група. Пласман у четвртфинале избориле су по три првопласиране из сваке групе (КВ) и 11 са најбољим резултатом (кв).,,

Почетак такмичења:Група 1 у 10:45, Група 2 у 10:51, Група 3 у 10:57, Група 4 у 11:03, Група 5 у 11:09, Група 6 у 11:15, Група 7 у 11:21.

Ветар:Група 1: -0,6 м/с, Група 2: -0,4 м/с, Група 3: -0,3 м/с, Група 4: -0,2 м/с, Група 5: -0,7 м/с, Група 6: +0,4 м/с, Група 7: -0,6.

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 21. августа 1999. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе. Пласман у полуфинале избориле су по 4 најбрже спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Почетак такмичења:Група 1 у 18:55, Група 2 у 19:01, Група 3 у 19:07, Група 4 у 19:13.

Ветар:Група 1: -0,3 м/с, Група 2: +0,7 м/с, Група 3: -0,5 м/с, Група 4: +0,3 м/с

Полуфинале 
Такмичење је одржано 22. августа 1999. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Пласман у финале избориле су по 4 најбрже спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Почетак такмичења:Група 1 у 19:15, Група 2 у 19:22.

Ветар:Група 1: +0,1 м/с, Група 2: -0,1 м/с

Финале 
Такмичење је одржано 22. августа 1999. године у 21:00.

Ветар: -0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1999. на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном